Noltze ist der Familienname folgender Personen:

 Holger Noltze (* 1960), deutscher Journalist, Fernsehmoderator und Professor für Musik und Medien/Musikjournalismus an der TU Dortmund
 Karl Noltze (* 1944), deutscher Politiker, Mitglied der CDU und von 2000 bis 2010 Präsident der Landesdirektion des Direktionsbezirks Chemnitz

Siehe auch:
 Nolze